Ed Martin ist der Name folgender Personen:
* Ed Martin (Boxer) (1881–nach 1921), US-amerikanischer Boxer
 Ed Martin (Politiker), US-amerikanischer Politiker (Missouri)

Siehe auch:
 Edward Martin